Poteau, város Oklahoma államban
Poteau, az Arkansas folyó mellékfolyója